Ranhados peut désigner :
au Portugal :
Ranhados, paroisse civile de la municipalité de Mêda, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Ranhados, paroisse civile de la municipalité de Viseu, située dans le district de Viseu et la région Centre.